Makonde kann sich beziehen auf:

 ein Volk in Mosambik, s. Makonde
 die Sprache dieses Volkes, s.  Chimakonde
 einen Distrikt der Provinz Mashonaland West Simbabwes, s. Makonde (Distrikt)
 einen Ward im Ludewa-Distrikt, Njombe Region, Tansania